Příjmení Zmeškal  nosí více různých osobností:

 Gabriel Zmeškal – slovenský advokát 
 Mikuláš Zmeškal (1759–1833) – slovenský hudební skladatel
 Ondřej Zmeškal (* 1991) – český spisovatel, blogger a sportovec
 Tomáš Zmeškal (* 1966) – český spisovatel
 Zdeněk Zmeškal (* 1957) – český ekonom a vysokoškolský pedagog

Česká příjmení